A kiválasztott címen ismertek:

 A kiválasztott (Der Erwählte, 1951) - Thomas Mann regénye
 A kiválasztott (The Chosen) - Chaim Potok regénye
 A kiválasztott (valóságshow)
 A kiválasztott (2000) amerikai akciófilm
 A kiválasztott (2007) mexikói film
 A kiválasztott - Az amerikai látnok – Időutazással kapcsolatos amerikai televíziós sorozat